Medeterella  — род мух-зеленушек из семейства Dolichopodidae (отряд Двукрылые). Афротропика (Гана), Ориентальная область (Индонезия, Малайзия, Филиппины), Австралазия (Австралия, Гуам, Новая Гвинея, Палау, Самоа, Соломоновы Острова, Фиджи).

Описание 
Усики полностью чёрные или с жёлтыми скапусом и педицеллюсом. Абдоминальные 7-й и 8-й сегменты развиты, асимметричные. Морфологически близок к роду , отличаясь строением постабдомена самцов, прежде всего уникальным двухсегментным церкусом.

Систематика 
9 видов. Род был впервые выделен в 2011 году российским энтомологом И. Я. Гричановым на основании нескольких видов из рода  (из группы видов Medetera salomonis).

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Мухи-зеленушки